Dwie jesienie w Paryżu (hiszp. Dos otoños en París) – wenezuelski melodramat filmowy z 2019 roku w reżyserii Gibelys Coronado. Film wszedł na ekrany wenezuelskich kin 2 września 2021 roku, choć jego festiwalowa premiera odbyła się na MFF w Bogocie już 16 października 2019 roku. Obraz był też prezentowany podczas ceremonii otwarcia MFF w Guayaquil w Ekwadorze 19 września 2020 roku.

Streszczenie 
Film opowiada historię miłości Marii, Teresy i Antonia, gdy byli młodzi. Wiele lat po tym spotkaniu znów jest jesień i Antonio wraca do Paryża zaproszony na wykład na temat praw człowieka. W drodze z lotniska do sali widowiskowej Antonio rekonstruuje chwilę po chwili historię miłosną, którą przeżył w młodości z piękną Marią Teresą, młodą paragwajską uchodźczynią polityczną, która uciekła z kraju, aby uratować się przed kryminalnymi represjami dyktatury krwiożerczego generała Alfredo Stroessnera.W Paragwaju Maria Teresa była członkiem grupy politycznej studentów sprzeciwiających się dyktaturze, dlatego była przetrzymywana i torturowana, dopóki nie została uratowana przez zakonnice, które pomagają jej wyemigrować do Francji jako uchodźczyni. Młodzi kochankowie decydują się żyć razem, co przemienia Antonia, bez Maríi Teresy porzucającej walkę o wolność w Paragwaju, zmuszonej do wyboru między tą nową namiętną miłością a jej krajem.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wenezuelskie filmy z 2019 roku
Wenezuelskie melodramaty
Filmy kręcone w Caracas